la constellation du Scorpion.
 un personnage fictif : Scorpius de la série télévisée de science-fiction Farscape
 Scorpius, nom d'un roman de John Gardner relatant des aventures de James Bond
 Un personnage fictif de la saga Harry Potter. Scorpius Hyperion Malefoy est le fils de Drago Malefoy et Astoria Greengrass.